Die 3. Tour de Yorkshire 2017 war ein Straßenradrennen in Großbritannien in der Region Yorkshire. Das Etappenrennen fand vom 28. bis zum 30. April 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Frauen 

Die 3. Tour de Yorkshire 2017 der Frauen war ein britisches Straßenradrennen in der Region Yorkshire. Das Eintagesrennen wurde am Samstag, den 29. April 2017, ausgetragen, mit Start in Tadcaster und Ziel in Harrogate nach 122,5 km. Das Radrennen gehörte zum Internationalen Kalender 2017.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 

 Offizielle Website der Männer
 Offizielle Website der Frauen
 
 

Radrennen 2017